McCracken ist der Familienname folgender Personen:

 Branch McCracken (1908–1970), US-amerikanischer Leichtathletiktrainer

 Chet McCracken, US-amerikanischer Schlagzeuger 
 Craig McCracken (* 1971), US-amerikanischer Animationsfilmer
 Daniel D. McCracken (1930–2011), US-amerikanischer Informatiker
 Elizabeth McCracken (* 1966), US-amerikanische Schriftstellerin
 Frederick McCracken (1859–1949), Offizier der British Army, zuletzt Lieutenant-General
 George H. McCracken (* 1936), US-amerikanischer Mediziner 
 Henry Joy McCracken (1767–1798), irischer Republikaner und Anführer in der Irischen Rebellion von 1798
 Hunter McCracken, US-amerikanischer Schauspieler
 Jack McCracken (1911–1958), US-amerikanischer Baseballspieler
 James McCracken (1926–1988), US-amerikanischer Tenor
 Jarrod McCracken, neuseeländischer Rugbyspieler
 John McCracken (1934–2011), US-amerikanischer Künstler
 Josiah McCracken (1874–1962), US-amerikanischer Leichtathlet
 Mary Ann McCracken (1770–1866), irische Unternehmerin und soziale Aktivistin 
 Paul McCracken (1915–2012), US-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler
 Quinton McCracken (* 1970), US-amerikanischer Baseballspieler
 Robert McCracken, britischer Boxer
 Robert Edward McCracken (The Used) (* 1982), US-amerikanischer Rocksänger
 Robert M. McCracken (1874–1934), US-amerikanischer Politiker

Orte in den Vereinigten Staaten:
 McCracken (Kansas)
 McCracken (Missouri)
 McCracken (Greene County, Pennsylvania)
 McCracken (Washington County, Pennsylvania)

 McCracken County, Verwaltungseinheit in Kentucky

Siehe auch:
 McKracken